Giacinti ist der Familienname folgender Personen:

 Jorge Giacinti (* 1974), argentinischer Radrennfahrer
 Valentina Giacinti (* 1994), italienische Fußballspielerin